Il doppio del torneo di tennis US Clay Court Championships 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrici Anne Smith e Paula Smith che hanno battuto in finale Virginia Ruzici e Renáta Tomanová 4-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Anne Smith /  Paula Smith (Campionesse)
 Laura duPont /  Joanne Russell (semifinali)

 Virginia Ruzici /  Renáta Tomanová (finale)
 Lele Forood /  Candy Reynolds (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Clay Court Championships 1980